Psylliodes amurensis es una especie de insecto coleóptero de la familia Chrysomelidae, descrita en 2006 por Nadein.

Referencias 

amurensis